Consell d'Estat d'Espanya, òrgan suprem consultiu del Govern espanyol
 Consell d'Estat de 1973, organisme que ocupà la funció del poder legislatiu durant la dictadura militar que visqué Uruguai entre 1973 i 1985 
 Consell d'Estat de França, òrgan consultiu i de vegades jurisdiccional de França
 Consell d'Estat de Turquia, òrgan jurisdiccional suprem en l'àmbit administratiu de la República de Turquia